Michoud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Léon Michoud (1855-1916), professeur de droit et juriste français ;
 Flora Michoud-Godard (1990-), joueuse française de rink hockey ;
 Jean-Claude-Luc Michoud (1781-1828), magistrat et homme politique français ;
 Luc Michoud (1752-1825), homme politique français.

Voir aussi 
 Centre d'assemblage de Michoud, centre de la NASA dans l'état américain de Louisiane, tirant son nom de l'ancien village de , aujourd'hui partie de La Nouvelle-Orléans.

Patronyme français